Вяземский округ — административно-территориальная единица Западной области РСФСР, существовавшая в 1929—1930 годах.

Вяземский округ был образован 1 октября 1929 года. Центром округа был назначен город Вязьма.

Округ был разделён на 12 районов:
 Бухаринский
 Воскресенский
 Вяземский
 Гжатский
 Знаменский
 Издешковский
 Износковский
 Медынский
 Новодугинский
 Тёмкинский
 Уваровский
 Холм-Жирковский

В начале 1930 года Уваровский район был передан Московской области.

30 июля 1930 Вяземский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Западной области.

Литература

Примечания 

Округа РСФСР
Западная область РСФСР
История Смоленской области
История Московской области